Freundschaftspreis steht für:
 Freundschaftspreis (China)
 Liebig-Wöhler-Freundschaftspreis
 Deutsch-Türkischer Freundschaftspreis